Ане Даль Торп (, 1 августа 1975, Берум) — норвежская актриса театра и кино.

Биография 
Отец — филолог-германист Арне Торп, мать — университетский преподаватель. Окончила Норвежскую национальную театральную академию (1996—1999). Играла в театре в Молде, с 2002 — в Норвежском театре Осло, исполняла роли в пьесах Софокла, Ибсена, Стриндберга, Чехова, Тарьея Весоса, Теннесси Уильямса, Сары Кейн, Вампилова, Юна Фоссе и др. С 2000 снимается в кино и на телевидении.

Избранная фильмография 
 Женщина моей жизни / Kvinnen i mitt liv (2003)
 Цвет молока / Ikke naken (2004)
 Учитель гимназии Педерсен / Gymnaslærer Pedersen (2006, по роману Дага Сульстада)
 Беспорядки / Uro (2006)
 Операция «Мёртвый снег» / Død snø (2009)
 Король кёрлинга / Kong Curling (2011)
 Милосердие / Gnade (2012)
 Первопроходец / Pioneer (2013)
  / 1001 gram (2014)
 Волна / Bølgen (2015)
 Оккупированные / Okkupert (2015)
 Мастер / Mesteren (2017)
 Разлом / Skjelvet (2018)
Чартер / Charter (2020)

Признание 
Троекратный лауреат премии Аманда (2004, 2006, 2008). Телевизионная премия Gullruten (2007). Театральная премия Гедда (2012) за исполнение роли Шен Те в драме Брехта Добрый человек из Сезуана.

Ссылки 
 На сайте IMDB

Актрисы Норвегии
Лауреаты премии «Аманда» за лучшую женскую роль
Лауреаты премии «Аманда» за лучшую женскую роль второго плана